Dobson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Dobson Township (Arkansas)
 Dobson Township (North Carolina)